Николай Корноухов:
 Корноухов, Николай Васильевич (1903—1958) — советский учёный в области строительной механики, лауреат Сталинской премии (1950).
 Корноухов, Николай Иванович (1930—1993) — советский актёр кино и театра, заслуженный артист РСФСР.